Аднан Абу Валид ас-Сахрауи (, эль-Аюн, 16 февраля 1973 — 16 сентября 2021) — сторонник Исламского государства, бывший боец Фронта Полисарио, один из основателей салафитской группы Джамаат ат-Таухид валь-Джихад фи Гарб Африкийя, затем член Аль-Мурабитун, затем — Исламского государства, халифу которого он дал байат в мае 2015 первым в Сахеле.

Биография и активность 
Родился в Эль-Аюне на территории оккупированной Марокко Западной Сахары. Дед — Хатри ульд Саида ульд Юмани. В ходе боевых действий стал беженцем и проживал на территории лагеря Фронта Полисарио в Алжире. В 1990 вступил в Народную армию освобождения сахрави. Окончил Военную школу им. шахида эль-Уали (). Жил в аль-Хагунья (Даира). В 2011 стал одним из основателей Джамаата ат-Таухид валь-Джихад фи Гарб Африкийя, войдя в её шуру, где стал официальным медиапредставителем группы. Организовал похищение нескольких работников гуманитарных организаций в лагере беженцев в Тиндуфе. В 2013 организация трансформировалась в Аль-Мурабитун. 19 мая взял на себя ответственность за похищение румынского охранника в шахте у Тамбао.

В мае 2015 в организации случился раскол: ас-Сахрауи с частью группы дал байат халифу Багдади, но Мухтар Бельмухтар выступил с заявлением о сохранении присяги аз-Завахири и неправомерности действий ас-Сахрауи, т.к. тот не входил в шуру. 14 июня, по информации Эль-Ватан, к северу от Гао между двумя группами произошло боестолкновение, в котором ас-Сахрауи был ранен и потерял 14 бойцов убитыми. В январе 2016 амир АКИМ по Сахелю Яхья Абу-ль-Хаммам в интервью мавританскому изданию alakhbar.info обругал ас-Сахрауи за байат халифу, но сказал, что контакты они до сих пор поддерживали. 1 сентября 2016 группа из 2 (или 4) боевиков атаковала таможенный пропускной пункт в Маркое, убив таможенника и гражданского. 12 октября в районе Интангом были убиты 4 солдата армии Буркина-Фасо. 17 октября группа ас-Сахрауи в десяток бойцов провела неудавшуюся атаку на тюрьму Кутукале. 30 октября 2016 ИГ с задержкой признало байат ас-Сахрауи.

Скончался 17 сентября 2021 года от ран, полученных во время проведённой ранее военной операции французских войск.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Counter Extremism Project

Члены организации «Исламское государство»
Члены Аль-Каиды
Персоналии по алфавиту